Il doppio del torneo di tennis AAPT Championships 2002, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Black e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Bob Bryan e Mike Bryan 7–5, 6–2

Teste di serie
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (campioni)
 Sjeng Schalken /  Todd Woodbridge (quarti)
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (semifinali)
 David Prinosil /  Jeff Tarango (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

AAPT Championships 2002
ATP Tour 2002